Tandefelt ist der Familienname folgender Personen:

 Henrika Tandefelt (* 1972), finnlandschwedische Historikerin
 Liisi Tandefelt (* 1936), finnische Schauspielerin und Kostümbildnerin
 Marika Tandefelt (* 1946), finnlandschwedische Sprachforscherin